Wood Lake kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Wood Lake (Minnesota)
Wood Lake (Nebraska)